Collinstown steht für: 

 Collinstown (Mississippi), Ort im Alcorn County, Mississippi, USA 
 Collinstown (North Carolina), gemeindefreies Gebiet im Stokes County, North Carolina, USA 
 Collinstown (Irland), Ort im County Fingal, Republik Irland

Siehe auch:
 Collinston